Савёловский вокзал (до 1912 — Бутырский) — пассажирский терминал станции Москва-Бутырская, один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы, регулярно обслуживающий только пригородные электропоезда. Входит в Московскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО РЖД.

Описание 
Станция Москва-Бутырская Московской железной дороги входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному применению является грузовой, по объёму работы отнесена к 1 классу.

Является начальным пунктом Савёловского направления МЖД — железнодорожной линии от Савёловского вокзала до станции Савёлово (город Кимры) длиной 128 км.

Не является тупиковой: через станцию также проходит транзитом Алексеевская соединительная линия, к которой примыкает Савёловское направление. Также является станцией линии МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» Московских центральных диаметров.

В литературе, различных публикациях, расписаниях, в том числе на официальном сайте РЖД, наряду с Москва-Бутырская встречается название станции Москва-Савёловская.

В границах станции находятся:
 Тупиковые пути непосредственно к северу от здания вокзала, от которых отходят пригородные электропоезда далее на север по Савёловскому направлению МЖД. Проход к платформам и обратно — через турникеты.
 Два пути 2 и 3А к востоку от тупиковых, по которым следуют транзитные электропоезда с Савёловского направления далее на юг на Смоленское (Белорусское) направление через Алексеевскую соединительную линию и обратно. Путь 2 (на Смоленское направление) находится у восточной островной платформы, проход к боковой платформе пути 3А (на Савёловское) через отдельный подземный переход. Также по этим путям следуют аэроэкспрессы из/в аэропорт Шереметьево (до ноября 2019 года без остановки, следуют от Москвы-Пасс.-Смоленской) и поезда дальнего следования на Савёловское направление (отправляются также от Москвы-Смоленской, перенесены туда с данной станции ранее). Проход к платформам через те же турникеты.
 Двухпутный участок Алексеевской соединительной линии, к которому примыкают пути 2 и 3А. На этой линии также вблизи находится отдельный остановочный пункт — островная платформа Савёловская, проход к которой осуществляется через подземный переход от вокзала или станции метро, без турникетов. Платформа обслуживает транзитные электропоезда с Курского направления далее на юг на Смоленское (Белорусское) направление и обратно, а также по этим путям следуют поезда дальнего следования. В границах станции из путей у платформы находится только западный путь № I (в сторону Белорусского вокзала), по пути № II в станцию входит менее длинный участок южнее с примыканием путей 2 и 3А.

Станция узловая, движение возможно в двух направлениях:
 Пути для основной грузовой работы, в том числе к востоку от основных путей.
 На север по Савёловскому направлению: перегон к станции Бескудниково, ближайшая платформа на перегоне — Тимирязевская
 На юг по Алексеевской соединительной линии в сторону Смоленского (Белорусского) направления: перегон к станции Москва-Пассажирская-Смоленская, она же является ближайшим остановочным пунктом

До 21 ноября 2019 года (запуска МЦД-1) была возможна пересадка на платформу Савёловская на третье направление, на северо-восток по Алексеевской соединительной линии в сторону Курского направления: перегон к станции Москва-Рижская, ближайшая платформа на перегоне — Москва-Станколит (в настоящее время пригородное движение по этому участку закрыто).

На Савёловском вокзале 11 путей. 9 из них используются для прибытия и отправления электропоездов. Площадь вокзала равна 6 тыс. м².

История 
Инициатором строительства Савёловской линии был Савва Иванович Мамонтов, председатель Правления Общества Московско-Ярославской железной дороги.

В 1897 году общество получило разрешение императора и приступило к изысканиям, а затем и к прокладке новой железной дороги от Москвы до села Савёлово длиной 130 км. В дальнейшем дорогу планировалось продлить до Калязина, Углича и Рыбинска.

Сам вокзал из-за различных проволочек строили долго (1897—1902 годах), поэтому первые годы поезда по Савёловской ветке отправлялись с Ярославского вокзала через соединение, известное как Бескудниковская ветка. Руководил работами и, предположительно, был автором проекта А. С. Сумароков. Место было выбрано за пределами Москвы, у Бутырской заставы, где цена на землю была невысока (однако в 1900 году Московская городская дума, понимая, какие перспективы возникли у данного района, изменила границы Москвы и Московского уезда, включив вокзал в состав города). Туда уже завезли строительные материалы, однако часть дороги предложила купить Виндаво-Рыбинская железная дорога, настаивавшая на расположении вокзала в другом месте.Сделка так и не состоялась. Летом 1900 года, после того, как Савва Мамонтов был обвинён в растратах и Московско-Ярославско-Архангельская дорога перешла в казну, строительство вокзала было возобновлено.  работы завершились, и состоялось торжественное открытие и освящение. Изначально вокзал назывался Бутырским (от Бутырской заставы). Савёловским вокзал стал с 1912 года.
Здание было одноэтажным, двухэтажным лишь в центре, где размещались служебные квартиры. В отдалении располагались казармы, грузовой двор и 30-метровая водосборная башня, необходимая при паровозной тяге. Эта башня, ровесница вокзала, — единственное его историческое сооружение, дошедшее в целостности до наших дней.

В 1936 образованы две станции: Москва-Пассажирская-Бутырская и Москва-Товарная-Бутырская. В 1957 году объединены в одну станцию Москва-Бутырская.

С вводом действия нового графика движения пригородных поездов 31 мая 1981 года организовано сквозное движение до станций Белорусского направления и обратно (19 электропоездов в сутки, в обе стороны).

Вокзал, который не реконструировался с момента его основания, обветшал, уже не справлялся с возросшим пассажиропотоком. В 1987 году под руководством Я. В. Шамрая были начаты его расширение и реконструкция. В результате вокзал стал двухэтажным, увеличил внутреннюю площадь в 2,5 раза, с сохранением некоторых стилевых особенностей. Перестройка закончилась 1 сентября 1992 года. Движение поездов во время работ не прекращалось.

Параллельно, в 1988 году около вокзала открылась станция «Савёловская» (Серпуховско-Тимирязевская линия). Таким образом, Савёловский стал последним вокзалом в Москве, до которого дотянулись линии московского метро. Это было очень актуально, так как в те времена активно осваивались дачные участки (Орудьево, Власово и др.) и приходилось запускать сдвоенные составы-экспрессы.

3 марта 2000 года установлены турникеты. В апреле 2011 года — построена новая платформа № 5 (путь № 3А) для пропуска поездов с Белорусского направления, новый подземный переход на эту платформу с перронной площади (до этого в обе стороны транзитные электропоезда следовали по пути № 2). С этого времени станция имеет 5 платформ и 11 приёмоотправочных путей.

В декабре 2012 года состоялся технологический ввод Савёловского вокзала после очередной модернизации, в которую инвестировано 522 млн рублей. Открыт новый зал ожидания для пассажиров, оборудован новый кассовый зал пригородной пассажирской компании «Регион-экспресс» (РЭКС), обслуживающей скоростные электропоезда Москва — Лобня, открыт новый ресторан сети питания на вокзалах KFC на 50 мест, медицинский пункт. Санитарно-гигиенический узел вокзала оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обслуживанию маломобильных пассажиров, предусмотрен специальный лифт, условиям безбарьерной среды отвечает новая система пандусов. Полностью обновлены инженерные и вентиляционные системы вокзала, системы видеонаблюдения и безопасности, по всей территории перронов уложена брусчатка.В 2017 году появился комплексный инфраструктурный проект Московские центральные диаметры, предусматривающий сквозной скоростной маршрут Лобня — Одинцово через Савёловский вокзал.

30 декабря 2018 года рядом с вокзалом открылась вторая станция метро, на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.

В 2019 году железнодорожная станция и пассажирский терминал интегрированы в транспортно-логистические схемы обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров, линия МЦД-1. Кроме того, в сентябре завершилось благоустройство самой площади Савёловского Вокзала: перераспределены остановки общественного транспорта, появились новая парковка, зона кратковременной остановки («Kiss&Ride»), появились места для зарядки электромобилей и электробусов.

С 1 декабря 2020 года на вокзале введена сквозная нумерация путей: слева направо, от 1 до 9. Пути 5 и 6, не имеющие платформы, в новой системе лишились номеров. Путь 3А получил номер 9.

Пассажирское движение 
Летом 1999 года был отменён пассажирский поезд № 198 до Санкт-Петербурга — Витебского, а оставшиеся поезда дальнего следования (№ 602 до Рыбинска и № 642 до Сонкова) были переведены отправлением на Белорусский вокзал. Ныне Савёловский вокзал обслуживает регулярно только пригородные электропоезда и экспрессы.

Пригородные электропоезда на Савёловское направление следуют:
 по главному ходу до станции Савёлово (город Кимры) или до более близких станций (основные — Дмитров, Икша, Лобня)
 до Дубны по ответвлению от главного хода (в частности, курсирует комфортабельный экспресс, состоящий из восьми общих вагонов первого и второго класса, с остановками в Лобне, Дмитрове, Вербилках и на Большой Волге)
 Производится движение РЭКС — региональных экспрессов по маршруту Савёловский вокзал — Долгопрудный — Лобня.

Ранее также работали «прямые» электропоезда на Большое кольцо МЖД (БМО) через Яхрому и Дмитров, самый длинный маршрут достигал в 1990-е—2000-е годы станции Наугольный. Последние маршруты были отменены с 15 ноября 2017 года: до Жёлтиково (1 пара по выходным) и Костино (1 пара).

Вокзал открыт с 4.30 до 0.30. В день принимает и отправляет более 80 пар поездов, по данным на 2014 год обслуживает 1 699 088 пассажиров в месяц, то есть более 50 тысяч человек в день.

Аэроэкспресс 

В 2005 году началась реконструкция и переоборудование вокзала и платформ. Часть территории вокзала была превращена в терминал компании «Аэроэкспресс», занимающейся доставкой пассажиров в аэропорт Шереметьево. С 2005 по 2008 год действовала смешанная схема: экспрессы ходили только по маршруту Москва-Бутырская — Лобня, а дальнейшая доставка пассажиров в аэропорт происходила специально организованным маршрутом автобуса.

В ходе реконструкции:
 была построена новая боковая пассажирская платформа,
 реконструированы три уже существующих платформы,
 установлена новая информационная система.

Работы были завершены летом 2008 года, к пуску прямых экспрессов в аэропорт Шереметьево. В 2008 году была повторно заменена информационная система. Движение было открыто полностью 10 июня. На момент открытия по ветке ходила 21 пара поездов с интервалом около получаса.

С 28 августа 2009 года было открыто регулярное движение электропоездов по маршруту Белорусский вокзал — аэропорт Шереметьево. Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево следовали от Белорусского вокзала с остановкой на Савёловском вокзале. В обратном направлении, от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала, остановка на Савёловском вокзале не производилась.

С 30 мая 2010 года остановка на Савёловском вокзале поездов, следующих с Белорусского вокзала в Шереметьево, отменена. Движение РЭКС-экспрессов по маршруту Москва — Лобня под новым брендом продолжается.

Открытие скоростного движения по Савёловскому направлению имело не только преимущества, но и выявило серьёзные проблемы в организации движения на магистрали, пропускная способность которой сравнительно невелика. Пуск экспрессов в Лобню и Дмитров, аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево по одним путям с пригородными электропоездами привёл к нарушению регулярности расписания и возрастанию интервалов в движении электричек до 50 минут, к отстою переполненных электричек в ожидании обгона экспрессами на станциях Бескудниково и Марк, к чрезмерному скоплению ожидающих отправления на платформах в часы пик, вызвал недовольство пассажиров и критику в прессе. Эта проблема была в основном устранена в октябре 2015 года, когда было введено в действие оптимизированное расписание.

В 2015 году «РЖД» предложило вернуть отправление аэроэкспрессов в Шереметьево с Белорусского вокзала на Савёловский в связи с габаритами новых двухэтажных составов, не вписывающихся в Тверской путепровод, памятник архитектуры московского модерна начала XX века. Однако оно было отклонено по итогам проведённого на портале «Активный гражданин» голосования.

С 2019 года аэроэкспрессы используются в составе МЦД-1 по маршруту Одинцово — Шереметьево и делают остановку на каждом пункте от Одинцово вплоть до Савёловского вокзала, а также на станции Окружная.

Наземный общественный транспорт

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Грузовые станции
Станции 1 класса
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции, открытые в 1902 году
Тупиковые железнодорожные станции
МЦД-1